Евгений Чумак:
 Чумак, Евгений Анатольевич (род. 1995) — украинский футболист, полузащитник.
 Чумак, Евгений Фёдорович (1946—2012) — украинский скульптор.